Ярослав Иванов: Иванов, Ярослав Валерьевич (род. 1972) — российский актёр.
 Иванов, Ярослав Олегович (род. 1991) — российский биатлонист.
 Иванов, Ярослав Сергеевич (1980—2000) — гвардии рядовой 6-й роты, погиб при исполнении служебных обязанностей.